Аліса Клейбанова і Моніка Нікулеску були чинними чемпіонками, але цього разу Нікулеску вирішила не брати участі.
Клейбанова грала в парі з Александрою Дулгеру, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Сорана Кирстя і Анабель Медіна Гаррігес.
Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін виграли титул, у фіналі перемігши пару Кирстя і Медіна Гаррігес з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| С Кирстя А Медіна Гаррігес}}
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=7| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Корне І Мейсбургер
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Клеменшиц А Клепач
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Є Костанич-Тошич Á Szatmári
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= А Дулгеру А Клейбанова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=7| RD1-score05-3=[10]| RD1-seed06= 
| RD1-team06= МФ Алвеш М Ірігоєн
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3=[5]
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К Халас L Pump
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=WC
| RD1-team08= В Голубич Б Саваї
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= П Шнідер А Савай
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[6]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Д Кустова Л Цуренко
| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=[10]| RD1-seed11= 
| RD1-team11= H Birnerová С Каратанчева
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= М Коритцева ІР Олару
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= А Чакветадзе П Герцог
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[10]| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А Пивоварова А Єкімова
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[8]
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е Даніліду Е Грдінова
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Т Бачинскі Т Гарбін
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{nowrap| С Кирстя А Медіна Гаррігес}}
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[10]| RD2-seed02= 
| RD2-team02= С Клеменшиц А Клепач
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[7]
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= А Дулгеру А Клейбанова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= В Голубич Б Саваї
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Д Кустова Л Цуренко
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7| RD2-score05-3=[10]| RD2-seed06=4
| RD2-team06= М Коритцева ІР Олару
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=[6]
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А Чакветадзе П Герцог
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Т Бачинскі Т Гарбін
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Посилання 
Main Draw 

GDF Suez Grand Prix, парний розряд
GDF Suez Grand Prix, парний розряд
2010